Mal di spazio può riferirsi a:
 Mal di spazio – sensazione di disturbo sperimentata da diversi astronauti nell'adattamento all'assenza di peso
 Mal di spazio – racconto di fantascienza del 1948 dello scrittore statunitense Robert A. Heinlein